Пірмін Цурбрігген — швейцарський гірськолижник
 Сільван Цурбрігген — швейцарський гірськолижник